Lycia pusztae är en fjärilsart som beskrevs av András Vojnits 1971. Lycia pusztae ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
pusztae